Турский собор Святого Гатиана — кафедральный собор в Туре.

Поместные соборы 
 Турский собор (461)
 Турский собор (567)
 Турский собор (755)
 Турский собор (813) 
 Турский собор (1054) 
 Турский собор (1163)